Haschbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Haschbach am Glan, Ortsteil der Ortsgemeinde Henschtal im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Haschbach am Remigiusberg, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Haschbach (Frankelbach), linker Zufluss des Frankelbachs (zur Lauter oder Waldlauter) vor Frankelbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Haschbach (Lein), linker Zufluss der Lein nach der Rienharzer Sägmühle, Gemeindeteil Pfahlbronn, Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Haschbach (Rödelsbach), linker Zufluss des Rödelsbachs (zur Glan) vor Theisbergstegen, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hasbach